Чемпионат Украины среди ветеранов — шесть возрастных ветеранских лиг украинского футбола. В соревнованиях участвуют клубы, сформированные бывшими профессиональными футболистами, а также игроками-любителями, чей возраст не противоречит возрастному цензу. Чемпионаты проводятся под эгидой Ассоциации ветеранов футбола Украины.

Первоначально чемпионат проводился среди 35-летних и 45-летних ветеранов, но со временем категорий стало больше, а именно шесть — 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ и 60+, однако по состоянию на 2018 год их стало три: 35+, 45+ и 55+. В каждой категории сначала разыгрываются зональные турниры, а затем финальный турнир, по итогам которого определяются победители и призёры. Нередко матчи за третье место не проводятся — в этом случае бронзовыми медалистами становятся неудачники полуфинальных встреч.

Чемпионат Украины

Ветераны 35+ (действующий) 
Первый чемпионат был проведён в 1998 году. В нём приняли участие 19 клубов, которые боролись за медали с 27 июня по 4 октября. Первым чемпионом Украины стал одесский «Ришелье», в финале по сумме двух встреч (0:0, 3:2) обыгравший днепропетровский «Днепр».

Ветераны 40+ 
Первый чемпионат был проведён в сентябре 2016 года в Житомире. Первым чемпионом Украины в этой возрастной категории стала сборная ветеранов Винницкой области.

Ветераны 45+ (действующий) 
Первый чемпионат был проведён в октябре 2001 года. Первым чемпионом Украины среди 45-летних футболистов стал одесский «Ришелье», в финале со счётом 1:0 обыгравший феодосийскую «Кафу».

Ветераны 50+ 
Первый чемпионат был проведён в ноябре 2012 года. Первым чемпионом Украины среди ветеранов 50+ стал коллектив «Амико» из Андрушёвки.

Ветераны 55+ (действующий) 
Первый чемпионат был проведён в 2014 году. Первым чемпионом Украины среди ветеранов 55+ стал луцкий «Абориген».

Ветераны 60+ 
Первый чемпионат был проведён в сентябре 2016 года в Ужгороде. Первым 60-летним чемпионом Украины стал представитель Закарпатской области — команда «Поступь» (Корытняны).

Кубок Украины

Ветераны 35+

Ветераны 40+ (действующий)

Ветераны 45+

Ветераны 50+ (действующий)

Суперкубок Украины

Ветераны 35+

Примечания

Ссылки 
 Федерация футбола Украины — Официальный сайт 
 «Уик-энд» с Кубком Украины
 Старые кони. 5 самых ярких ветеранских команд Украины
 Как в футболе зарабатывают ветераны

Чемпионат Украины по футболу